Ришельо може да се отнася до:
 Арман Жан дю Плеси дьо Ришельо (1585—1642), кардинал Ришельо — френски държавник, кардинал (1622); персонаж от Тримата мускетари.
 Арман-Еманюел дю Плеси дьо Ришельо – (1766—1822) френски аристократ на руска служба